Колдстрим — российская рок-группа из Москвы, играющая на стыке стилей альтернативный-рок, поп-рок, поп-панк. Образованна в 2010 году.

История 
Группа Колдстрим образовалась в 2010 году как проект двух московских музыкантов — гитариста Сергея Рожкова и вокалистки и автора песен Софии Каревой.

В начале своей деятельности проект был сугубо студийным экспериментом. Музыканты записали несколько песен, а на песню «Я улетаю» сняли полупрофессиональное видео. Интернет-аудитории песня понравилась и клип «Я улетаю» в 2011 году поднялся на 5-ое место Всероссийского музыкального Хит-парада молодых исполнителей телеканала «Страна» (ВГТРК). В этом же году к проекту Колдстрим присоединились барабанщик Алексей Казаченко, гитарист Михаил Вавилов и бас-гитарист Роман Евсеев, и экспериментальный проект стал полноценной живой группой. В июне 2011 года группа Колдстрим участвовала во всероссийском молодёжном фестивале «Rock-Set 2011» и получила спецприз жюри фестиваля.

В 2012 году группа представила свой дебютный альбом «Здесь и теперь» и презентовала его сольным концертом в сети Media Markt. Группа была замечена и приглашена на фестивали «А. Л. А. Р.М! 2012», «Рок-холмы 2012».

В марте 2013 года в поддержку к альбому музыканты представили первое профессиональное видео, снятое на песню «Брось» и приняли участие в рок-фестивалях «Мото-Малоярославец 2013» и «Западные ветра 2013» (Москва).

В 2014 году видеоклип «Брось» одержал победу в Номинации «Лучшее Рок-видео» Музыкальной Премии ivimusic. А в декабре 2014 года музыканты представили слушателям сингл и новое видео на акустическую песню «Пока не тает снег».

В начале 2015 года Колдстрим выпустил новый мини-альбом «#Реванш» и уже летом этого же года получили приглашение на участие в рок-фестивале «Нашествие 2015».

В 2016 году группа продолжила свою деятельность, выступая на арт-площадках Москвы и на радиостанциях. В сентябре 2016 года группа сыграла «живой концерт» в программе «Музыка крыш» на Радио «Балтика FM».

В 2018 году группа Колдстрим принимала участие в официальных концертных мероприятиях Чемпионата Мира в Москве — музыканты сыграли сольный концерт на сцене фестиваля хорватского футбола в Парке Музеон. В этом же году коллектив Колдстрим стал Дипломированным финалистом восьмой телевизионной Национальной премии «СТРАНА», в номинации «Большая сцена».

В 2019 году группа Колдстрим повторно была приглашена на участие в юбилейном рок-фестивале «Нашествие 2019».

За годы своей деятельности коллектив принимал участие в программах «Фано_тека», «Ночной молодёжный канал» (ТВ «Столица»), телеканала «Страна», постоянно ротируется в проекте «Нашего радио» для молодых музыкантов «радио Наше 2.0».

В преддверии выхода полноформатного альбома группа выпустила три сингла. Сингл «Осень» был представлен публике в начале  2020 года. Сингл «Я не слышу слово нет» вышел на всех музыкальных платформах 20 октября 2021 года и сингл «Вызов» в 03 декабря этого же года.

4 февраля 2022 года группа Колдстрим выпустила полноформатный альбом под названием "Капитализм"

В конце июля 2022 года группа Колдстрим получила приглашение на участие в качестве специального гостя, в ежегодном рок-фестивале "НашРокФест" который прошёл в Тверской области.

5 августа 2022 года команда Колдстрим выпустила сингл "Где мой чай?"

Состав 

Текущий состав
 Карева София — вокал, автор песен, концепция (с 2010 года)
 Рожков Сергей — гитара, бас гитара (с 2010 года)
 Казаченко Алексей — ударные, перкуссия (с 2011 года)
 Вавилов Михаил — гитара (с 2011 года)
 Александр Горный — бас гитара (с 2020 года)
Бывшие участники
 Капустин Георгий — бас гитара (2012—16 годы)
 Евсеев Роман — бас гитара (2011 год)

Дискография 

Синглы
 2010 — «Я улетаю»
 2015 — «Пока не тает снег»
 2017 — «Радикально»
 2017 — «Максимум»
 2017 — «Неформат»
 2018 — «Это весна»
 2019 — «Детокс»
 2020 — «Осень»
 2021 — «Я не слышу слово нет»
 2021 — «Вызов»
 2022 — «Где мой чай?»

Студийные альбомы
 2012 — «Здесь и теперь»
 2015 — «#Реванш» (ЕР)
 2016 — «Без фильтра» (ЕР)
 2022 — «Капитализм»

Концертные альбомы
 2023 - «Новогодний oнлайн концерт, часть 1Live»
 2023 - «Новогодний онлайн концерт, часть 2Live»

Видеография 
 2010 — «Я улетаю»
 2013 — «Брось»
 2014 — «Пока не тает снег»
 2018 — «Знаю и так»
 2019 — «Это весна»
 2019 — «Детокс»
2021 — «Радикально» (Нашествие 2019) (Snippet)
2021 — «Осень»

Интервью 
 Интервью интернет порталу Rockpage.me
 Интервью 1 интернет порталу Группа Быстрого Реагирования (ГБР) (Genefis Media)
 Интервью 2 интернет порталу Группа Быстрого Реагирования (ГБР) (Genefis Media)
 Интервью на телеканале «СТРАНА» (ВГТРК «СТРАНА»)
 Интервью для авторской радиопередачи «Тяжёлый понедельник» ТРК Экспресс (медиахолдинг)
 Интервью для молодёжного интернет-журнала «Качели»
 Интервью для Первой независимой онлайн радиостанции Беларусии «Прайм Радио»
 Интервью для радио «Восток России» программе MAXI ROCK
Интервью в баре Rock&Roll
Интервью для радио "Зенит 89,7 FM

Литература 
 Газета «Космический центр» № 8 (50) Август 2019 стр.8
 Журнал «Вшоубизе24!» № стр.39
 Сборник текстов песен, нот и аккордов, Группа «Артерия». Издательство «НОТА-Р» 2006 год

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Колдстрим»
 Telegram канал Софии Каревой "София говорит"
 Telegram канал КОЛДСТРИМ 
 Официальная страница Колдстрим на Facebook
 Официальный канал на Youtube
 Колдстрим во ВКонтакте
 Колдстрим на Яндекс. Музыке

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году